
Molekulska formula -{C24H31FO6}- se može odnositi na:
 Triamcinolon acetonid
 Flunizolid